102. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 9–10 lutego 2008 roku w stolicy Niemiec, Berlinie. Zawody rozegrano w hali Sportforum Hohenschönhausen. Kobiety startowały po raz 66. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Mistrzowski tytuł wywalczyła Holenderka Paulien van Deutekom. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Najlepszy rezultat osiągnął Holender Sven Kramer. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 5000 m/10 000 m awansowała tylko najlepsza dwunastka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięły udział 24 łyżwiarki (wszystkie sklasyfikowane) i 24 łyżwiarzy (22 sklasyfikowanych) z 12 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 NC – nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 DSQ – zdyskwalifikowany, DNS – nie wystartował, NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
2008 w sportach zimowych
2008 w Niemczech
Łyżwiarstwo szybkie w Niemczech
Sport w Berlinie